Josephine Silone Yates (1852-1912), Enseignante et militante américaine pour les droits des femmes

Pseudonyme 
 Secondo Tranquilli

Divers